Thánatos  (en griego antiguo Θάνατος/ Thánatos = ‘muerte’) según el contexto Thanatos puede significar:
 Una transcripción al español (y más frecuentemente a otros idiomas como el alemán e inglés) de la deidad griega de la muerte: Tánatos; 
 Thanatos: en la teoría psicoanalítica, la pulsión de muerte que es complementaria a la libido (o "antagónica"  al llamado Eros o pulsión de vida), su noción inicial se debe a Sabina Spielrein (discípula de Freud y de Jung ) aunque luego fue incluida por Sigmund Freud en su teoría psicoanalítica; 
 Angel's Thanatos canción de Silent Hill 2, (ésta se puede escuchar en el final "En el Agua") donde el protagonista se suicida.
 El juego arcade Thanatos; 
 El dios gemelo del manga Saint Seiya, Thanatos; 
 Thanatos, banda holandesa de death metal; o
 Thanatos, episodio de la serie de televisión The Tomorrow People.